Негрилешти има више значења:

 Негрилешти (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Негрилешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Негрилешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Негрилешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Негрилешти (Бистрица-Насауд), општина у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Општина Негрилешти (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Негрилешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији